El Torneig de Dubai 2023, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i a les sèries 1000 del circuit WTA femení. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de febrer de 2023 per la categoria femenina i entre el 27 de febrer i el 4 de març en la masculina, ambdós en el Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units.

La tennista txeca Barbora Krejčíková va guanyar el primer títol individual de la temporada i el sisè del seu palmarès. Pel camí va derrotar les tres millors tennistes del rànquing WTA. La parella femenina formada per les russes Veronika Kudermetova i Liudmila Samsonova van guanyar el primer títol juntes. Kudermetova defensava el títol aconseguit l'any anterior però per Samsonova fou el primer títol de dobles del seu palmarès i també la seva primera final. El tennista rus Daniïl Medvédev va aconseguir el tercer títol en tres setmanes consecutives, encadenant 14 victòries seguides.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023